Glandula caudalis, auch Glandulae caudae oder Organum caudae, bezeichnet Duftdrüsen im Bereich des Schwanzes:
 Kaudaldrüse bei Meerschweinchen
Violdrüse bei Hundeartigen